Акрокантозавр (, буквально: ящер с высокими шипами) — род гигантских хищных динозавров, живший во времена раннемеловой эпохи ( назад). Ископаемые остатки обнаружены в основном в американских штатах Оклахома, Техас и Вайоминг. Зубы, приписываемые акрокантозавру, были найдены в штате Мэриленд, что указывает на широкий ареал обитания. Принадлежит к семейству Carcharodontosauridae, хотя ранее иногда считался аллозавридом, или же спинозавридом из-за удлинённых остистых отростков.

Открытие и название 

Акрокантозавр назван в честь его высоких остистых отростков, от  — высокий,  — шип или позвоночник и  — ящерица. Типовой и единственный вид — Acrocanthosaurus atokensis, видовое название которого дано в честь графства Атока в штате Оклахома, где были найдены первые образцы. Название дано в 1950 году американскими палеонтологами  Дж. Уиллисом Стоваллом и Ванн Лэнгстоном-младшим.

Описание 
Хотя он немного меньше, чем его гигантский родственник гиганотозавр, акрокантозавр был одним из крупнейших тероподов, когда-либо существовавших на земле. Крупнейший известный экземпляр (NCSM 14345), по оценкам, составляет 11,5 метров от морды до кончика хвоста и по разным оценкам весил от 5,7 до 6,2 тонн, хотя некоторые учёные отмечают, что масса этого образца акрокантозавра могли достигать и 7 тонн. Голотип акрокантозавра был несколько меньше, чем NCSM 14345, и достигал общей длины в 9,9 м.

Череп акрокантозавра сходен по форме с черепом кархародонтозавра и аллозавра — низкий, вытянутый, удлинённый и прямой, с орнаментацией на верхней поверхности. У NCSM 14345 он был около 1,3 метров в длину. Остистые отростки достигали 35 см в высоту, образуя подобие низкого «паруса». В то же время, в отличие от паруса диметродона, остистые отростки «парусных» динозавров (спинозавра, уранозавра) очень толстые. Для акрокантозавра предполагается связь высоких остистых отростков с развитием очень мощных спинных мышц — таким образом, при жизни «паруса» как такового могло и не быть, вместо него мог быть горб, защищавший спину. Ноги относительно короткие, передние лапы также короткие, массивные, с очень крупными когтями (особенно на первом пальце). Шея мощная, прямая, морда при ходьбе была опущена примерно под углом 25° к грунту.

Палеоэкология 
Следы, возможно, принадлежащие акрокантозавру, обнаружены в раннемеловых отложениях Пэлакси в Техасе вместе со следами завропод. Судя по следам, хищник преследовал стадо. Акрокантозавр вполне мог атаковать и взрослого зауропода крупных размеров, особенно если жертва была больна или ослаблена. Не исключено, что акрокантозавры охотились стаями. Многочисленные остатки акрокантозавров (включая полные скелеты) известны из апта — альба Оклахомы, Техаса и Мэриленда. Это был верховный хищник так называемой формации Кловерли, способный охотиться на зауроподов (завропосейдон, астродон), орнитоподов (тенонтозавр) и, возможно, даже своих сородичей — ряд окаменелостей акрокантозавров носят на себе следы от заживших укусов, чаще всего включающих в себя травмы рёбер, остистых отростков и черепа.

Систематика 
В настоящее время акрокантозавра относят к кархародонтозавридам (Carcharodontosauridae), до этого часто относили к аллозавридам (Allosauridae).

Кладограмма по Zanno и Makovicky 2013 года:

Примечания

Ссылки 
 "Fran" the Acrocanthosaurus atokensis (NCSM 14345).

Кархародонтозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии из меловых отложений США
Фоссилии, описанные в 1950 году